Le patronyme Geradon, Géradon, de Geradon, de Géradon ou de Gerdon est une forme flatteuse du prénom germanique Gerhard ().

Déborah Géradon (1986-), femme politique belge.

Jules de Géradon (1869 - 1933 ), homme politique belge.